El topónimo Aceguá se puede referir a:

 Aceguá, municipio del estado de Río Grande del Sur.

 Aceguá, localidad en el departamento de Cerro Largo.
Historia
 Batalla de Aceguá, episodio bélico de la Revolución de 1897 en Uruguay.